Architectonica är ett släkte av snäckor. Architectonica ingår i familjen Architectonicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Architectonica